What Goes On může být:

 „What Goes On“ (píseň, The Beatles) – píseň skupiny The Beatles z roku 1965
 „What Goes On“ (píseň, The Velvet Underground) – píseň skupiny The Velvet Underground z roku 1969
 What Goes On (album) – album skupiny The Velvet Underground z roku 1993